All My Faith Lost é uma banda de dark ambient e ethereal formada na Itália em 1999 por Federico e Francis. A banda possui uma musicalidade diferente, e faz experimentos dentro dos gêneros ambient, dark ambient e ethereal, tornando o som novo e peculiar. As letras em sua maioria, ressaltam temas  folclóricos, fadas, duendes, elfos e também utiliza em seus últimos álbuns influências românticas, muitas de suas músicas são poemas.

No início das gravações de ‘In a Sea, in a Lake, in a River … … or in a Teardrop’, Raffaela deixou a banda. No ano de 2003 a banda gravou um CD intitulado "Chamber Music" onde se encontra várias músicas do poema de James Joyce.

Após a gravação de ‘Chamber Music’, Francis deixou a banda e Viola e Federico começaram a realizar shows ao vivo, principalmente na Itália, com o apoio de Sieben, The Vanishing, Picastro and Josephine Foster.

Discografia

 In a sea, in a lake, in a river ... ... or in a teardrop (2002 - Full-Length)
 As you're vanishing in silence (2005, Full-Length)
 The Hours (2007, Full-Length)
 Decade (2009, Full-Length)
 Christmas '03 (2003, Demo)
 All My Faith Lost - Promo (2002, promo)
 Christmas '05 - (2005, Demo)
 Hollow Hills - (2000, Demo)
 Chamber Music - (Não lançado oficialmente)

Ligações externas
 Site oficial
 Myspace

Bandas da Itália
Bandas de darkwave